XXIX чемпионат Европы по водным видам спорта проходил в Эйндховене (Нидерланды) с 13 по 24 марта 2008 года. Чемпионат включал в себя соревнования по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду.

Общий медальный зачет

Плавание

Медальный зачет

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Медальный зачет

Мужчины

Женщины

Синхронное плавание

Медальный зачет

Ссылки 

 Официальный сайт турнира

2008
Март 2008 года
Спорт в Нидерландах в 2008 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Эйндховене
Чемпионаты Европы в 2008 году